Кіянка — село в Польщі.
 Кіянка — річка в Бучанському районі Київської області.
 Кіянка — струмок у Києві, права притока Глибочиці, зараз у колекторі.